Příjmení Stingl nese více různých osobností:

 Hans Stingl (1832–1893) – rakouský právník, organizátor německé tělovýchovy a politik německé národnosti původem z Čech
 Josef Stingl (* 1940) – český anatom, chirurg a vysokoškolský pedagog
 Miloslav Stingl (1930–2020) – český cestovatel, etnograf a spisovatel